VML est un sigle signifiant:
 Vaincre les maladies lysosomales, association de parents d'enfants malades
 Vector Markup Language, langage informatique
 Véhicule médical léger
 Ventre Mou's League, un jeu et un site de paris gratuits sur des championnats de football dans le monde entier